Jan Kratochvíl může být:

 Jan Kratochvíl (* 1959) – děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 Jan Kratochvíl ()  – český režisér, dramaturg a herec
 Jan Kratochvíl (básník) (1928–2017) – český básník, beletrista a nakladatel, autor zpěvníku písniček k táboráku
 Jan Kratochvíl (generál) () – generál, účastník první, ruské občanské války a druhé světové války
 Jan Kratochvíl (malíř) () – malíř, sochař, dramatik a teoretik výtvarného umění
 Jan Kratochvíl (dramatik) – český pedagog a dramatik, autor hry Vladimirova děvka (Cena Alfréda Radoka 2011)
 Jan Kratochvíl (žokej) (* 1991) – český dostihový jezdec